Kvarnbäcken (: Mühlbach) ist der Name mehrerer Orte und Flüsse in Schweden und Finnland.

Orte
 ein Stadtteil von Helsinki
 ein Stadtteil von Luleå
 Ein Dorf bei Piteå

Flüsse in Schweden
 Kvarnbäcken (Ljungan), in der Gemeinde Berg
 Kvarnbäcken (Luleå), in der Gemeinde Luleå
 Kvarnbäcken (Moälven), in der Gemeinde Örnsköldsvik
 Kvarnbäcken (Orlången), in der Gemeinde Huddinge
 Kvarnbäcken (Skeppträskån), in der Gemeinde Malå